Joy:

 Joy — австрийская англоязычная европоп/евродиско-группа. 
 Joy — чисто функциональный язык программирования, разработанный Manfred von Thun.
  — песня Франсуа Фельдмана.
 Joy 94,9 — общественная радиостанция, ориентированная на ЛГБТ-сообщество.
 Joy Division — британская рок-группа, образовавшаяся в Солфорде, Большой Манчестер.